Desde junho de 2010, foguetes da família Falcon 9 foram lançados  vezes, com  sucessos completos da missão, uma falha parcial e uma perda total da espaçonave. Além disso, um foguete e sua carga útil foram destruídos na plataforma de lançamento durante o processo de abastecimento antes de um teste de fogo estático.

Projetado e operado pelo fabricante privado SpaceX, a família de foguetes Falcon 9 inclui as versões aposentadas do Falcon 9 v1.0, v1.1 e v1.2 "Full Thrust" Block 1 a 4, junto com a evolução do Block 5 atualmente ativo. Falcon Heavy é um derivado para carga pesada do Falcon 9, combinando um núcleo central com dois primeiros estágios do Falcon 9 como foguetes auxiliares laterais.

O projeto do Falcon apresenta foguetes auxiliares reutilizáveis de primeiro estágio, que pousam em uma plataforma em solo perto do local de lançamento ou em uma balsa-drone no mar. Em dezembro de 2015, o Falcon 9 se tornou o primeiro foguete a pousar propulsivamente depois de colocar uma carga em órbita. Espera-se que essa conquista reduza significativamente os custos de lançamento. Os foguetes auxiliares da família Falcon pousaram com sucesso  vezes em  tentativas. Um total de  foguetes auxiliares foram usados em várias missões, com um recorde de dez missões com o mesmo foguete auxiliar.

As missões típicas do Falcon 9 incluem entrega de carga e lançamentos tripulados para a Estação Espacial Internacional (ISS) com as cápsulas Dragon e Dragon 2, lançamento de satélites de comunicação e satélites de observação da Terra para órbita de transferência geoestacionária (GTO) e órbita terrestre baixa (LEO), alguns deles em inclinações polares. A carga útil mais pesada lançada para uma órbita LEO é um lote de 60 satélites Starlink pesando um total de 15.600 kg que a SpaceX lança regularmente, a uma órbita de aproximadamente 290 km. A carga útil mais pesada lançada para uma órbita GTO foi o Intelsat 35e com 6.761 kg. Lançamentos em órbitas mais altas incluíram a sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) para o ponto de Lagrange L1, o telescópio espacial Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) em uma trajetória de voo lunar e o teste de lançamento do Falcon Heavy que lançou o Tesla Roadster do Elon Musk em uma órbita heliocêntrica que se estende além da órbita de Marte.

Estatísticas de lançamento 
Foguetes da família Falcon 9 foram lançados 183 vezes ao longo de 12 anos, resultando em 180 sucessos de missão total (98.36%), um sucesso parcial (SpaceX CRS-1 entregou sua carga para a Estação Espacial Internacional (ISS), mas uma carga útil secundária ficou presa em uma órbita menor do que o planejado), e uma falha (a espaçonave SpaceX CRS-7 foi perdida durante o lançamento). Além disso, um foguete e sua carga útil AMOS 6 foram destruídos antes do lançamento em preparação para um teste de fogo estático na plataforma.

A primeira versão do foguete Falcon 9 v1.0 foi lançada 5 vezes de junho de 2010 a março de 2013, seu sucessor Falcon 9 v1.1, 15 vezes de setembro de 2013 a janeiro de 2016 e a última atualização do Falcon 9 Full Thrust,  vezes de dezembro de 2015 até hoje. O Falcon Heavy foi lançado uma vez em fevereiro de 2018, incorporando dois primeiros estágios recondicionados como foguetes auxiliares laterais, e depois novamente em abril e junho de 2019, no lançamento de junho de 2019 reutilizando o foguete auxiliar lateral do lançamento anterior. O foguete auxiliar do "Block 4" a ser produzido foi lançado em abril de 2018, e a primeira versão do Block 5 em maio de 2018. Enquanto os foguetes auxiliares do Block 4 voaram apenas duas vezes e exigiram vários meses de reforma, as versões do Block 5 são projetadas para sustentar 10 lançamentos com apenas inspeções. Um total de  novos lançamentos de foguetes auxiliares de primeiro estágio lançaram com sucesso suas cargas úteis.

Os foguetes auxiliares de primeiro estágio pousaram com sucesso em  de  tentativas (89%), com  de  (92.9%) para a versão do Block 5.

Configurações de foguetes

Locais de lançamento

Resultados de lançamentos

Pousos de foguetes auxiliares

Lançamentos anteriores

2010–2013

2014 
Com 6 lançamentos, a SpaceX se tornou a segunda empresa estadounidense mais prolífica em termos de lançamentos de 2014, atrás somente dos foguetes Atlas V.

2015 
Com 7 lançamentos em 2015, o Falcon 9 foi o segundo foguete estadounidense mais lançado atrás apenas do Atlas V.

2016 
Com 8 lançamentos de sucesso em 2016, SpaceX igualou com o Atlas V nos lançamentos de foguetes estadounidense para o ano.

2017 
Com 18 lançamentos ao longo de 2017, a SpaceX teve o manifesto de lançamento anual mais prolífico de todas as famílias de foguetes. 5 lançamentos em 2017 usaram foguetes auxiliares reutilizados.

2018 
Em novembro de 2017, Gwynne Shotwell esperava aumentar a cadência de lançamento em 2018 em cerca de 50% em relação a 2017, nivelando-se a uma taxa de cerca de 30 a 40 lançamentos por ano, sem incluir os lançamentos para a constelação de satélites Starlink planejada da SpaceX. A taxa real de lançamentos aumentou 17% de 18 lançamentos em 2017 para 21 lançamentos em 2018, dando à SpaceX o segundo lugar em lançamentos no ano para uma família de foguetes, atrás apenas da Longa Marcha da China. O Falcon Heavy fez seu primeiro lançamento.

2019 
Gwynne Shotwell declarou em maio de 2019 que a SpaceX pode realizar até 21 lançamentos em 2019, sem contar as missões Starlink. Com uma queda nos contratos de lançamento comercial em todo o mundo em 2019, a SpaceX acabou lançando apenas 13 foguetes ao longo de 2019 (12 sem Starlink), significativamente menos do que em 2017 e 2018, e o 3.º lugar em lançamentos atrás apenas do Longa Marcha da China e dos foguetes R-7 da Rússia.

2020 
No final de 2019, Gwynne Shotwell afirmou que a SpaceX esperava até 24 lançamentos de satélites Starlink em 2020, além de 14 ou 15 de outros lançamentos comerciais. Com 26 lançamentos, 13 dos quais para os satélites Starlink, o Falcon 9 teve seu ano mais prolífico, e os foguetes Falcon foram a segunda família de foguetes mais prolífica de 2020, atrás apenas da família de foguetes Longa Marcha da China.

2021 
Em outubro de 2020, Elon Musk indicou que queria ser capaz de aumentar os lançamentos para 48 em 2021. Os documentos regulamentares apresentados em fevereiro de 2020 especificam um máximo de 54 lançamentos para o Falcon 9 e outros 10 para o Falcon Heavy para 2021 na Flórida, de acordo com uma avaliação ambiental.

2022 

Adicionando lançamentos de Vandenberg, a SpaceX elevou para até 60 lançamentos por ano de seus dois locais de lançamento na Flórida quando apresentou sua avaliação ambiental em fevereiro de 2020.

Em janeiro de 2022, tornou-se pública a informação de que a SpaceX pretendia aumentar o ritmo de lançamentos para 52 durante o ano de 2022, após lançar um recorde de 31 vezes em 2021.

Em março de 2022, Elon Musk afirmou que a SpaceX pretendia 60 lançamentos do Falcon em 2022.

No evento, a SpaceX aumentou sua cadência de lançamento, superando o recorde anual anterior de 31 lançamentos apenas nas primeiras 29 semanas de 2022.

Aconteceram 61 lançamentos do Falcon em 2022: um Falcon Heavy e 60 Falcon 9. 
13 dos lançamentos do Falcon 9 foram de Vandenberg.

2023 

Até o momento, já ocorreram 14  lançamentos em 2023, enquanto Elon Musk disse que a empresa tentará lançar 100 foguetes (podendo incluir o Starship) este ano.

A SpaceX teve uma rara coincidência de quatro foguetes (todos os tipos de foguetes operacionais e em desenvolvimento) em todas as quatro plataformas de lançamento orbital e dois Dragon 2s (ambos tipos de Dragon 2s) em órbita em 10 de janeiro de 2023.

Lançamentos futuros 

Os lançamentos futuros são listados cronologicamente quando planos firmes estão em vigor. A ordem dos lançamentos posteriores é muito menos certa, pois o manifesto oficial da SpaceX não inclui uma programação. As datas de lançamento provisórias são citadas de várias fontes para cada lançamento. Espera-se que os lançamentos ocorram "não antes de" (NET) a data listada.

2022 
A SpaceX vai permitir até 60 lançamentos todos os anos apenas na Flórida, de acordo com sua avaliação ambiental de fevereiro de 2020.

2023

2024 e além

Lançamentos notáveis

Primeiro lançamento do Falcon 9 

Em 4 de junho de 2010, o primeiro lançamento do Falcon 9 colocou com sucesso uma carga útil de teste na órbita pretendida. Começando no momento da decolagem, o foguete experimentou um rolamento. O rolamento parou antes que a espaçonave atingisse o topo da torre, mas o segundo estágio começou a rolar perto do final de sua queima, caindo fora de controle durante o processo de passivação e criando um halo gasoso de propelente ventilado que podia ser visto de todo o leste da Austrália, levantando questões sobre OVNIs.

Missões SpaceX COTS Demo 

O segundo lançamento do Falcon 9 foi o COTS Demo Flight 1, que colocou uma cápsula Dragon operacional em uma órbita de aproximadamente 300 km em 8 de dezembro de 2010, A cápsula reentrou na atmosfera após duas órbitas, permitindo o teste para o integridade do recipiente de pressão, controle de atitude usando os motores Draco, telemetria, orientação, navegação, sistemas de controle e o escudo térmico PICA-X, e destina-se a testar os paraquedas em velocidade. A cápsula foi recuperada na costa do México e então colocada em exibição na sede da SpaceX.

Os objetivos restantes do programa de qualificação COTS NASA foram combinados em uma única missão Dragon C2+, com a condição de que todos os marcos fossem validados no espaço antes de atracar a Dragon na Estação Espacial Internacional (ISS). A cápsula Dragon foi lançada em órbita em 22 de maio e, nos dias seguintes, testou seu sistema de posicionamento, painéis solares, fixação de garra, sensores de navegação de proximidade e suas capacidades de encontro a distâncias seguras. Após uma posição de espera final a 9 m de distância do porto de ancoragem módulo Harmony em 25 de maio, ela foi agarrada com o braço robótico da ISS (Canadarm2) e, finalmente, a escotilha foi aberta em 26 de maio. Foi lançado em 31 de maio e completou com sucesso todos os procedimentos de retorno, e a cápsula Dragon C2+ recuperada está agora em exibição no Centro Espacial John F. Kennedy. O Falcon 9 e a Dragon se tornaram assim o primeiro lançador totalmente desenvolvido comercialmente a entregar uma carga útil à ISS, abrindo caminho para que a SpaceX e a NASA assinassem o primeiro acordo de Commercial Resupply Services para 12 entregas de carga.

CRS-1 

A primeira missão operacional de reabastecimento de carga para a Estação Espacial Internacional (ISS), o quarto lançamento do Falcon 9, foi lançado em 7 de outubro de 2012. Aos 76 segundos após a decolagem, o motor 1 do primeiro estágio sofreu uma perda de pressão que causou um desligamento automático daquele motor, mas os oito motores restantes do primeiro estágio continuaram a queimar e a cápsula Dragon alcançou a órbita com sucesso e, assim, demonstrou o funcionamento do foguete "motor desligado" em voo. Devido às regras de segurança dos veículos visitantes da ISS, a pedido da NASA, a carga útil secundária Orbcomm-2 foi lançada em uma órbita menor do que o pretendido. A missão continuou para encontrar e ancorar a cápsula Dragon com a ISS, onde a tripulação da ISS descarregou sua carga útil e recarregou a espaçonave com carga para retornar à Terra. Apesar do incidente, Orbcomm disse que reuniu dados de teste úteis da missão e planejou enviar mais satélites via SpaceX, que aconteceu em julho de 2014 e dezembro de 2015.

Lançamento inaugural do Falcon 9 v1.1 

Após tentativas malsucedidas de recuperar o primeiro estágio com paraquedas, a SpaceX atualizou um foguete auxiliar de primeiro estágio muito maior e com maior empuxo, denominado Falcon 9 v1.1 (também denominado Block 2). A SpaceX realizou seu primeiro lançamento de demonstração desta versão em 29 de setembro de 2013, com a CASSIOPE como carga primária. Tinha uma massa de carga muito pequena em relação à capacidade do foguete e foi lançado com desconto, cerca de 20% do preço normal publicado. Após a separação do segundo estágio, a SpaceX conduziu um novo teste de voo em alta altitude e alta velocidade, em que o foguete auxiliar tentou reentrar na atmosfera inferior de uma maneira controlada e desacelerar para um pouso simulado sobre a água.

Perda da missão CRS-7 

Em 28 de junho de 2015, o lançamento 19 do Falcon 9 transportou uma cápsula Dragon na sétima missão de Commercial Resupply Services para a Estação Espacial Internacional (ISS). O segundo estágio se desintegrou devido a uma falha interna do tanque de hélio enquanto o primeiro estágio ainda estava queimando normalmente. Esta foi a primeira (até maio 2021) perda da missão primária de qualquer foguete Falcon 9. Além dos consumíveis e experimentos da ISS, esta missão levou o primeiro International Docking Adapter (IDA-1), cuja perda atrasou a preparação do US Orbital Segment (USOS) da ISS para futuras missões tripuladas.

O desempenho foi nominal até T+140 segundos no lançamento, quando uma nuvem de vapor branco apareceu, seguida pela rápida perda de pressão do tanque de LOX do segundo estágio. O foguete auxiliar continuou em sua trajetória até a separação completa do veículo em T+150 segundos. A cápsula Dragon foi ejetada do foguete em desintegração e continuou transmitindo dados até o impacto com o oceano. Funcionários da SpaceX afirmaram que a cápsula poderia ter sido recuperada se os paraquedas tivessem sido acionados; entretanto, o software da Dragon não incluiu nenhuma provisão para a implantação de paraquedas nesta situação. Investigações subsequentes identificaram a causa do acidente até a falha de um suporte que prendia um recipiente de hélio dentro do tanque de LOX do segundo estágio. Com a integridade do sistema de pressurização de hélio rompida, o excesso de hélio inundou rapidamente o tanque, fazendo com que ele explodisse por pressão excessiva. Uma investigação independente do acidente da NASA sobre a perda da SpaceX CRS-7 descobriu que a falha do suporte que levou ao colapso do Falcon 9 representou um erro de projeto. Especificamente, esse aço inoxidável de grau industrial foi usado em um caminho de carga crítico sob condições criogênicas e condições de voo, sem triagem de peça adicional e sem levar em consideração as recomendações do fabricante.

Primeiros pousos dos foguetes auxiliares da versão Full Thrust 

Depois de pausar os lançamentos por meses, a SpaceX lançou em 22 de dezembro de 2015, a tão esperada missão de retorno de foguete auxiliar após a perda do CRS-7. Este lançamento inaugurou uma nova versão Falcon 9 Full Thrust (também inicialmente denominada Block 3) de seu foguete carro-chefe com desempenho aprimorado, principalmente graças ao subresfriamento dos propelentes. Depois de lançar uma constelação de 11 satélites de segunda geração Orbcomm-OG2, o primeiro estágio realizou um teste de descida controlada e pouso pela oitava vez, a SpaceX tentou pousar o foguete auxiliar em terra pela primeira vez. Ele conseguiu retornar a primeiro estágio com sucesso à Zona de Pouso 1 no Cabo Canaveral, marcando a primeira recuperação bem-sucedida de um foguete que lançou uma carga útil em órbita. Após a recuperação, o foguete auxiliar do primeiro estágio realizou mais testes em solo e, em seguida, foi colocado em exibição permanente fora da sede da SpaceX em Hawthorne, Califórnia.

Em 8 de abril de 2016, a SpaceX entregou sua missão comercial de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional (ISS) marcando o retorno ao voo da cápsula Dragon, após a perda do CRS-7. Após a separação, o foguete auxiliar do primeiro estágio desacelerou com uma manobra de impulso, reentrou na atmosfera, executou uma descida controlada automatizada e pousou verticalmente na balsa-drone Of Course I Still Love You, marcando o primeiro pouso bem-sucedido de um foguete em um embarcação no mar. Esta foi a quarta tentativa de pousar em um balsa-drone, como parte dos testes experimentais de descida controlada e pouso.

Perda do AMOS 6 na plataforma de lançamento 

Em 1 de setembro de 2016, o foguete Falcon 9 explodiu na plataforma de lançamento enquanto o propelente estava sendo carregado para um teste de fogo estático de pré-lançamento de rotina. A carga útil, o satélite israelense AMOS 6, parcialmente encomendado pelo Facebook, foi destruído junto com o foguete. Em 2 de janeiro de 2017, a SpaceX divulgou uma declaração oficial indicando que a causa da falha foi um revestimento deformado em vários dos tanques COPV, causando perfurações que permitiram que o oxigênio líquido e/ou sólido se acumulasse sob os fios de carbono dos COPV, que foram posteriormente inflamados possivelmente devido ao atrito dos fios quebrados.

Reutilização inaugural de primeiro estágio 

Em 30 de março de 2017, a SpaceX lançou o satélite SES-10 com o foguete auxiliar de primeiro estágio B1021, que havia sido usado anteriormente para a missão CRS-8 um ano antes. O estágio foi recuperado com sucesso pela segunda vez e foi retirado e colocado em exibição na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Lançamento controverso do Zuma 

Zuma era um satélite classificado do governo dos Estados Unidos e foi desenvolvido e construído pela Northrop Grumman a um custo estimado de US$ 3.5 bilhões. Seu lançamento, originalmente planejado para meados de novembro de 2017, foi adiado para 8 de janeiro de 2018, pois os testes de coifa para outro cliente da SpaceX foram avaliados. Após um lançamento bem-sucedido do Falcon 9, o foguete auxiliar de primeiro estágio pousou em LZ-1. Relatórios não confirmados sugeriram que o satélite Zuma foi perdido, com alegações de que a carga útil falhou após a liberação orbital ou que o adaptador fornecido pelo cliente falhou em liberar o satélite do estágio superior, enquanto outras alegações argumentaram que o Zuma está em órbita e operando secretamente. A COO da SpaceX, Gwynne Shotwell, afirmou que seu Falcon 9 "fez tudo corretamente" e que "as informações publicadas que são contrárias a esta declaração são categoricamente falsas". Um relatório preliminar indicou que o adaptador de carga útil, modificado pela Northrop Grumman após comprá-lo de um subcontratado, falhou em separar o satélite do segundo estágio sob as condições de gravidade zero. Devido à natureza sigilosa da missão, nenhuma outra informação oficial é esperada.

Teste de lançamento do Falcon Heavy 

O lançamento inaugural do Falcon Heavy ocorreu em 6 de fevereiro de 2018, marcando o lançamento do foguete mais poderoso desde o Ônibus Espacial, com uma capacidade de carga útil teórica para a órbita terrestre baixa mais do que o dobro do Delta IV Heavy. Os dois foguetes auxiliares laterais pousaram quase simultaneamente após um voo de dez minutos. O foguete auxiliar central não conseguiu pousar na plataforma flutuante no mar. O foguete levou um carro e um manequim para uma órbita heliocêntrica excêntrica que vai além do afélio de Marte.

Lançamento inaugural Crew Dragon e o primeiro lançamento tripulado 

Em 2 de março de 2019, a SpaceX lançou sua primeira cápsula Dragon 2 (Crew Dragon). Foi uma missão não planejada para a Estação Espacial Internacional (ISS). O Dragon continha um manequim chamado Ripley, que foi equipado com vários sensores para coletar dados sobre como um humano se sentiria durante o voo. Junto com o manequim estava 136 kg de carga de alimentos e outros suprimentos. Também a bordo estava o brinquedo de pelúcia referido como um 'indicador de gravidade zero de alta tecnologia'. O brinquedo se tornou um sucesso com a astronauta Anne McClain, que mostrava o brinquedo de pelúcia na ISS todos os dias e também decidiu mantê-lo a bordo para experimentar o SpX-DM2 tripulado.

A Dragon passou seis dias no espaço, incluindo cinco ancorados na ISS. Durante o tempo, vários sistemas foram testados para garantir que o veículo estivesse pronto para os astronautas americanos Douglas Hurley e Robert Behnken voarem nele em 2020. A Dragon desatracou e executou uma queima de reentrada antes de pousar em 8 de março de 2019 às 08:45 EST, 320 km da costa da Flórida.

A SpaceX realizou um lançamento bem-sucedido do primeiro lançamento espacial tripulado orbital comercial em 30 de maio de 2020, tripulado com os astronautas da NASA Douglas Hurley e Robert Behnken. Ambos os astronautas se concentraram em realizar testes na cápsula da Crew Dragon. Crew Dragon retornou com sucesso à Terra, pousando no Golfo do México em 2 de agosto de 2020.

Registros de re-lançamentos de foguetes auxiliares 

A maioria dos recordes foi estabelecida durante o lançamento de satélites Starlink.

Em 3 de dezembro de 2018, o lançamento espacial SSO-A foi lançado em B1046. Foi a primeira missão comercial a usar um foguete auxiliar já lançado pela terceira vez.

O B1048 foi o primeiro foguete auxiliar, a fazer um quarto lançamento em novembro de 2019 e o quinto vlançamento em março de 2020, mas o foguete auxiliar foi perdido durante a reentrada.

O B1049 foi o primeiro foguete auxiliar a ser recuperado cinco vezes em 4 de junho de 2020, seis vezes em 18 de agosto de 2020 e sete vezes em 25 de novembro de 2020.

O B1051 foi o primeiro foguete auxiliar a ser recuperado oito vezes em 20 de janeiro de 2021 e recuperado pela nona vez em 14 de março de 2021.

Em 9 de maio de 2021, o B1051 foi lançado e pousou pela décima vez, atingindo uma das metas importantes da SpaceX para reutilização.

O foguete auxiliar B1060 detém o recorde de recuperação mais rápida em 27 dias. Foi lançado em 7 de janeiro e novamente em 4 de fevereiro de 2021.

Ver também 
 Lista de lançamentos do Falcon 1
 Lista de foguetes auxiliares de primeiro estágio do Falcon 9
 Lista de missões SpaceX Dragon
 Lista de missões SpaceX Dragon 2
 Lista de lançamentos Starlink
 Lista de lançamentos do SpaceX Starship

 
 
Falcon 9